

Топоніми 
Ібусукі — місто в Японії, у префектурі Каґошіма.
Ібусукі — колишній повіт в Японії, у префектурі Каґошіма.